Pandy (Wales), een dorp in Wales
De Zaak-Pándy, een Belgische seriemoord